

Persone 
 Camillo Bellieni – politico e storico italiano, teorico del sardismo, principale ideologo e fondatore del Partito Sardo d'Azione
 Carlo Valerio Bellieni – pediatra e saggista italiano, esperto di neonatologia
 Henri Bellieni – inventore e fotografo francese

Altro 
 Annii Bellieni – membri della gens Annia